Коломбі́-сюр-Тан () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 210 км на захід від Парижа, 10 км на північ від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Коломбі-сюр-Тан і Ангерні було об'єднано в новий муніципалітет Коломбі-Ангерні.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 423,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Коломбі-сюр-Тан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Коломбі-сюр-Тан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос